Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américaine Irina Falconi, de la Chinoise Zhang Kai-Lin, des Françaises Alizé Cornet et Caroline Garcia, de l'Italienne Roberta Vinci et de la Slovène Polona Hercog.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Olga Govortsova, Han Xinyun, Jennifer Brady, Tatjana Maria, Elizaveta Kulichkova et Rebecca Peterson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Canton
Tennis en Chine en 2016
Tennis en septembre 2016